Faza eliminatorie a Campionatului Mondial de Fotbal 2014 a fost cea de-a doua și ultima etapă a Campionatului Mondial, care urmează după faza grupelor. A început pe 28 iunie cu optimile de finală și s-a încheiat pe 13 iulie cu finala turneului, care a avut loc pe Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Cele mai bine plasate două echipe din fiecare grupă (16 în total) au avansat în faza eliminatorie și vor concura într-un sistem de tip cupă. S-a disputat și un meci pentru locul trei între cele două echipe care pierd semifinalele.

În fazele eliminatorii (inclusiv în finală), dacă meciul se termină la egalitate după cele 90 de minute de joc regulamentare, se vor juca prelungiri (două reprize a câte 15 minute), iar, ulterior, în caz de necesitate, se vor efectua lovituri de departajare pentru a determina câștigătoarea.

Toate orele afișate mai jos sunt în fusul orar oficial al capitalei Brasília (UTC−3).

Echipe calificate

Clasificare

Optimi de finală

Brazilia v Chile 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în alte 68 de meciuri, dintre care trei au fost în faza eliminatorie a Campionatului Mondial, și toate au fost câștigate de Brazilia (1962, semifinale: 4–2; 1998, optimi: 4–1; 2010, optimi: 3–0).

Columbia v Uruguay 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în alte 38 de meciuri, inclusiv în faza grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal din 1962, meci câștigat atunci de Uruguay cu 2–1. Cele mai recente întâlniri între cele două echipe au avut loc în campania de calificare, cu amândouă echipe câștigand acasă (4–0 pentru Uruguay și 2–0 pentru Columbia).

Olanda v Mexic 
Cele două echipe s-au întâlnit în alte 6 meciuri, printre care și în grupele de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1998, meci care s-a încheiat cu scorul de 2–2. Mijlocașul mexican José Juan Vázquez a fost suspendat pentru acest meci din cauza cumului de cartonașe galbene.

Costa Rica v Grecia 
Cele două echipe nu s-au mai întâlnit anterior niciodată. În timpul pauzei dinaintea loviturilor de departajare, antrenorul Fernando Santos a fost eliminat din cauza unei dispute cu arbitrul Ben Williams.

Franța v Nigeria 
Cele două echipe s-au mai întâlnit într-un meci amical în 2009, câștigat de Nigeria cu 1–0.

Germania v Algeria 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în 2 meciuri, inclusiv în faza grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal din 1982, meci câștigat atunci de Algeria cu 2–1.

Argentina v Elveția 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în alte 6 meciuri, inclusiv o dată în faza grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal din 1966, meci câștigat de Argentina cu 2–0.

Belgia v Statele Unite 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în alte 5 meciuri, inclusiv într-un meci din faza grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal din 1930, câștigat de Statele Unite cu 3–0 și care a fost unul din primele două meciuri jucate la Campionatul Mondial. Un amical neoficial între cele două echipe trebuia să aibă loc pe 12 iunie 2014, dar a fost anulat din cauza traficului format de la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial.

Mijlocașul belgian Steven Defour a fost suspendat pentru acest meci, din cauza eliminării din ultimul meci din grupă contra Coreei de Sud.

Sferturi de finală

Franța v Germania 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în 25 de meciuri, inclusiv de trei ori în faza eliminatorie a unui Campionat Mondial (1958, finala mică: Franța 6–3 Germania de Vest (RFG); 1982, semifinale: Franța 3–3 Germania de Vest (d.p.), Germania de Vest a câștigat cu 5–4 la lovituri de departajare; 1986, semifinale: Franța 0–2 Germania de Vest).

Brazilia v Columbia 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în 25 de meciuri, dar niciodată la turnee finale ale Campionatului Mondial. Este pentru prima dată când Columbia a ajuns în sferturile de finală la Campionatul Mondial. Mijlocașul brazilian Luis Gustavo a fost suspendat pentru acest meci din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Argentina v Belgia 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în 4 meciuri, inclusiv de două ori la Campionatul Mondial de Fotbal (1982, faza grupelor: Argentina 0–1 Belgia; 1986, semifinale: Argentina 2–0 Belgia). Fundașul argentinian Marcos Rojo a fost suspendat pentru acest meci din cauza cumului de cartonașe galbene.

Olanda v Costa Rica 
Cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată anterior. Este pentru prima dată când Costa Rica ajunge în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Fundașul naționalei din Costa Rica, Óscar Duarte, a fost suspendat pentru acest meci, după ce a fost eliminat în meciul din optimi contra Greciei.

Semifinale

Brazilia v Germania 

Cele două echipe s-au mai întâlnit în 21 de meciuri anterioare, inclusiv în finala Campionatului Mondial de Fotbal din 2002 (singura întâlnire de la un Campionat Mondial dintre cele două), câștigată de Brazilia cu scorul de 2–0. Fundașul brazilian Thiago Silva a fost suspendat pentru acest meci din cauza cumului de cartonașe galbene, iar atacantul Neymar a fost indisponibil pentru restul turneului din cauza unei fracturi în zona coloanei vertebrale în meciul din sferturi contra Columbiei.

A fost cea mai mare înfrângere a Braziliei (la egalitate cu acel 0–6 din meciul cu Uruguay din 1920), și a bătut recordul de 62 de meciuri fără înfrângere jucate acasă din 1975 încoace. Golul din minutul 23 a lui Miroslav Klose a fost al 16-lea înscris de atacantul german la un Campionat Mondial, ceea ce i-a permis să-l întreacă pe Ronaldo în clasamentul golgheterilor all-time la Campionatul Mondial și să ajungă pe prima poziție. Este și meciul cu cele mai multe goluri primite de Brazilia la un Campionat Mondial (1938: Polonia 5–6 Brazilia).

Olanda v Argentina 
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în opt meciuri, printre care de patru ori la Campionatul Mondial: Olanda a câștigat cu scorul de 4–0 în grupele Campionatului Mondial de Fotbal din 1974 și cu 2–1 în sferturile Campionatului Mondial de Fotbal din 1998, Argentina a câștigat cu scorul de 3–1 (după prelungiri) în finala Campionatului Mondial de Fotbal din 1978, iar în faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2006, meciul s-a terminat cu scorul de 0–0.

Aceasta a fost prima semifinală de la un Campionat Mondial în care nu s-a dat niciun gol după 120 de minute.

Finala mică 
Cele două echipe s-au mai întâlnit în alte 11 meciuri, inclusiv de patru ori la un Campionat Mondial: Olanda a câștigat cu 2–0 în faza eliminatorie a Campionatului Mondial de Fotbal din 1974 și cu 2–1 în sferturile de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2010, iar Brazilia a câștigat cu 3–2 în sferturile de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994 și cu 4–2 la loviturile de departajare după ce scorul a rămas 1–1 după prelungiri în semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal din 1998.

Finala 

Cele două echipe s-au mai întâlnit în alte 20 de meciuri, inclusiv de șase ori la Campionatul Mondial: 1958, faza grupelor: Germania de Vest 3–1 Argentina; 1966, faza grupelor: Germania de Vest 0–0 Argentina; 1986, finală: Germania de Vest 2–3 Argentina; 1990, finală: Germania de Vest 1–0 Argentina; 2006, sferturi: Germania 1–1 Argentina (după prelungiri, Germania a câștigat cu 4–2 la loviturile de departajare); 2010: Germania 4–0 Argentina.

Este prima oară când Germania a câștigat titlul după reunificarea din 1990 (Germania de Vest a câștigat de trei ori: 1954, 1974, 1990), iar, per total, germanii au patru trofee câștigate. Germania este prima echipă europeană care a câștigat un Campionat Mondial găzduit în cele două Americi. Pentru a treia oară consecutiv (un record mondial), trofeul a fost câștigat de o echipă europeană. Argentina a terminat ca vice-campioană pentru a treia oară în istorie.

Un total de 171 de goluri au fost înscrie la acest turneu, la fel ca și la ediția din 1998. Incluzând și finala, un total de opt meciuri au avut nevoie de prelungiri, la fel ca și la ediția din 1990.

Referințe

Legături externe 
 

Campionatul Mondial de Fotbal 2014